Priapus () — комедійно-фентезійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко».

Сюжет

1 частина 
У вигаданому альтернативному всесвіті «Всеотець» і «главнобог» Зевс роздратований тим, що творять люди. Насильство, війни, кровопролиття. Усе це він спостерігає на екрані телевізора, пливучи на хмарах світу древніх богів. Він має намір покласти цьому край, і щоб виконати дану місію, він викликає Пріапа, античного бога родючості. Пріап падає долілиць передчуваючи романтичні пригоди, що чекають його на Землі. Наказ ясний, як день, але потрібно провернути це, не проливши крові і не проявивши насильства, як це роблять люди. Все інше Зевс залишає на розсуд Пріапа. Бог родючості вирушає у світ людей.

На Землі, в Японії, звичайний хлопець Оуске Сакура, сидячи у своїй квартирі на дивані, був зайнятий мастурбацією, споглядаючи хентай-мангу, і мріючи про оральний секс, вже тягнувся до підставки з-під телевізора, де були серветки, як зовсім неочікувано — з телевізора показалася голова. Це був Пріап, що виліз з екрану. Оуске почав кричати від несподіванки, але античний бог поцілував розгубленого хлопця. Оуске не міг собі зізнатися, але це йому дуже сподобалося, а Пріап продовжував зваблювати хлопця, давши йому відчути оральний секс. Потім, почав знущатися, що жінки не зможуть його задовольнити як хлопці і дістав звідкись надувну ляльку «гумову дружину голландця», і почав випробовувати на Сакурі, що тому не дуже сподобалося, і він захотів приємнішого, що пропонував йому Пріап, — анальний секс…

Після того, як Пріап звабив наївного хлопця, почав переглядати фотокартки його друзів, розглядаючи через спеціальну лупу, що виявляла через свою призму геїв. Поки Сакура знесилено, задоволено лежав на ліжку, він повідомив йому, що один з його друзів в нього закоханий. І хотів йти, але Сакура кинувся до античного бога, обіймаючи і зізнаючись у коханні. Бог же, посміявся, і порадив шукати кохання з підходящими йому хлопцями. І пішов, поринувши у екран телевізора, пообіцявши, що коли Сакура потрапить до раю, то в них буде усе, що він захоче… Згодом Пріап надіслав Сакурі лист і пакунок, з фалоімітатором ідентичним формам органу самого бога Пріапа.

2 частина 
Пріап продовжує свою неординарну місію, яку Зевс вимагав виконати. Цього разу Пріап зупиняється в глухій сільській Японії і зустрічає свою наступну мету, хлопця, якого звуть Кенічі Хонда, місцевого поліцейського… Перед цим, він натикається на місцеву красуню, забувши, що «божественний фалоімітатор», який він залишив Сакурі кожен раз при використанні впливає і на нього… Через таку сцену, він відлякує нову знайому, на поміч якій і прийшов місцевий поліцейський, що захотів кинути Пріапа за ґрати, а був легко зваблений. Вперше Пріап зваблює пасивною роллю, після чого прощається з Кенічі. За усим цим спостерігала через вікно «потерпіла» дівчина, яка не забарилася викликати ще одного поліцейського, який, за щасливою долею обставин, також був геєм.

3 частина 
Пріап влаштувався вантажником і роз'їздним постачальником на одну з фірм і постійно заграє і зваблює своїх співробітників. Черговою його мішенню став напарник по роботі, звичайнісінький японець в окулярах. І от, одного разу, після робочого дня, увечері, Пріап зваблює свого співробітника, зриваючи з себе одяг. Напарник не витримує бажання і сідає на коліна і робить мінет богу. Далі, усе відбувається за пікантним сценарієм…

Персонажі 
 Пріап — прекрасний античний бог родючості, що спустився у світ людей, виконати свою місію, а саме звабити якомога більшу частину хлопців, перетворивши їх на геїв, щоб люди більше не розмножувалися і не чинили зло на Землі. Великий, має мускулистий вигляд і звабливі очі. Волосся темне.
 Оуске Сакура — звичайний середньостатистичний японський хлопець, перший, кого звабив і змінив античний бог Пріап.
 Кенічі Хонда — друга мета бога Пріапа, що живе в глухій сільській місцевості і працює поліцейським. Має світле волосся.

Див. також 
 Deep Hole
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манга на сайті «AdultManga» (1 частина) 
 Манга на сайті «AdultManga» (2 частина) 
 «Mentaiko» Priapus 3 [JP (3 частина)] 
 PRIAPUS Manga  
 Priapus (Пріап) 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко